Barbarella může znamenat:

 Barbarella (komiks), který nakreslil Jean-Claude Forest
 Barbarella (film) z roku 1968, podle komiksu, v hlavní roli hraje Jane Fonda
 Barbarella (muzikál) z roku 2004, podle filmu
 Barbarella (hudební skupina)
 Barbarella (hudební studio) v Ostravě
 Barbarella's Diamonds – striptýz v Ottawě
 Barbarella (pornoherečka) – pornoherečka
 Barbarella (raketa) – německá hybridní raketa, vypuštěná z těžební plošiny Barbara v Baltském moři
 Electric Barbarella – píseň skupiny Duran Duran
 Tommy Barbarella – hudební člen skupiny New Power Generation (dřívější vydavatel Prince)